Двуглазка («Глядены») — грот, многослойный памятник природы каменного века в Боградском районе Хакасии. Расположен в 1,5 км северо-западнее деревни Толчея и в 50 км к западу от Абакана, в 0,5 км от русла одноимённой речки.

Исследовался З. А. Абрамовой в 1974, 1975, 1978 и 1979 годах. Выявлено шесть культурных слоёв: шестой — четвёртый слои — мустьерские, третий — позднепалеолитический, второй — мезолитический. Грот является единственным в Хакасско-Минусинском крае археологическим памятником с чётко выраженными мустьерскими слоями. Каменные артефакты из этих слоев — треугольные остроконечники, нуклеусы для получения пластин и отщепов, скребла из массивных отщепов, находят, по мнению З. А. Абрамовой, соответствия в мустьерских памятниках Алтая. В нижних культурных слоях найдены кости кулана, лошади, носорога, зубра, аргали и других животных. Датируются мустьерские слои началом каргинского межледниковья — 40-50 тысяч лет назад.

Литература 
 Абрамова З. А. Мустьерский грот Двуглазка Хакасии // КСИА, вып 165, 1981.
 Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Абакан : Поликор, 2007. Т. 1 : [А — Н]. — 2007. — 430, [2] с. : ил., портр. — Библиогр. в конце слов. ст. С. 153.

Боградский район
История Хакасии
Доисторическая Россия
Палеолит Евразии
Археологические объекты в России
Пещеры Хакасии